Het Thaise kenteken is een witte plaat met zwarte Thaise letters en cijfers. Op bussen zit een gele plaat met zwarte letters en staat er duidelijke Thailand op.

Gebieds code 
Kentekenplaten in Thailand beginnen met een letter van het alfabet. Ze definiëren het type voertuig en de provincie waar ze vandaan komen.

Thailand
Thailand